Uniontown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Uniontown (Alabama)
Uniontown (Kansas)
Uniontown (Kentucky)
Uniontown (Ohio)
East Uniontown
Uniontown (Pennsylvania)
Uniontown (Washington)